

Persone
 Marco Battista Battaglini (1645-1717) – vescovo e antiquario italiano
 Carlo Battaglini (1812-1888) - avvocato e politico svizzero
 Francesco Battaglini (1823-1892) – cardinale e arcivescovo italiano
 Giuseppe Battaglini (1826-1894) – matematico italiano
 Ernesto Battaglini (1887-1960) – magistrato italiano
 Mario Battaglini (1919-1971) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
 Mauro Battaglini (1950-2020) – dirigente sportivo italiano

Altro
 Stadio Mario Battaglini – stadio rugbystico della città di Rovigo
 8155 Battaglini – asteroide della fascia principale